Nicolae Munteanu (ur. 1951) – rumuński piłkarz ręczny, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1976, 1980 i 1984
 Nicolae Munteanu (ur. 1931) – rumuński skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1956